Haselwurz kann bedeuten:

 die Pflanzenart Asarum europaeum, siehe Gewöhnliche Haselwurz
 die Pflanzengattung Asarum, siehe Haselwurzen